

Astronomia
 2754 Efimov – asteroide della fascia principale

Persone
 Aleksandr Nikolaevič Efimov – generale e aviatore sovietico poi russo
 Boris Efimov – vignettista sovietico
 Igor Efimov – scacchista georgiano
 Semën Efimov – sciatore alpino russo